Farner est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 
 , secteur non constitué en municipalité dans le Comté de Polk dans l’État du Tennessee aux États-Unis.

Patronyme 

 Caroline Farner (1842-1913), médecin suisse, militante du droit des femmes ;
 Donald Sankey Farner (1988-), ornithologue américain ;
 Ellen Farner (1940-), actrice allemande ;
  (1918-1995), chef d'orchestre de cuivres suisse ;
 Konrad Farner (1903-1974), écrivain suisse et historien de l'art ;
  (1948-), chanteur, guitariste et compositeur américain ;
  (1884-1958), prêtre évangélique suisse.

Divers 
 , automobile américaine fabriquée par  entre 1922 and 1923 ;
 , motoplaneur canard suisse.

Patronyme anglais
Patronyme germanique